|-
| (29901) 1999 HS7||||19 квітня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29902) 1999 HM8||||16 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29903) 1999 HP9||||17 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29904) 1999 HL10||||17 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 29905 Kunitaka||||21 квітня 1999||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| (29906) 1999 HF12||||16 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29907) 1999 JD||1999 JD||1 травня 1999||Астрономічна обсерваторія Монте-Аґліале||М. Зіболі
|-
| (29908) 1999 JP3||||6 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29909) 1999 JE8||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 29910 Сеґре (Segre)||||14 травня 1999||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (29911) 1999 JQ9||||8 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (29912) 1999 JQ10||||8 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (29913) 1999 JO12||||8 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (29914) 1999 JH15||||15 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (29915) 1999 JG18||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29916) 1999 JP18||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29917) 1999 JP19||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29918) 1999 JV20||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29919) 1999 JD23||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29920) 1999 JB26||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29921) 1999 JE26||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29922) 1999 JZ27||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29923) 1999 JE28||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29924) 1999 JN28||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29925) 1999 JV28||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29926) 1999 JW32||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29927) 1999 JE35||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29928) 1999 JX35||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29929) 1999 JR39||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29930) 1999 JT41||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29931) 1999 JL44||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29932) 1999 JB46||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29933) 1999 JG46||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29934) 1999 JL46||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29935) 1999 JH48||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29936) 1999 JD49||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29937) 1999 JB50||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29938) 1999 JR52||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29939) 1999 JS52||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29940) 1999 JK73||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29941) 1999 JB76||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29942) 1999 JJ77||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29943) 1999 JZ78||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29944) 1999 JF80||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29945) 1999 JU83||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29946) 1999 JZ83||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29947) 1999 JD84||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29948) 1999 JS84||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29949) 1999 JM85||||15 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29950) 1999 JA86||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29951) 1999 JH86||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29952) 1999 JL86||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29953) 1999 JW86||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29954) 1999 JK89||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29955) 1999 JE90||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29956) 1999 JF91||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29957) 1999 JR91||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29958) 1999 JY91||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29959) 1999 JJ92||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29960) 1999 JU92||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29961) 1999 JB99||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29962) 1999 JA100||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29963) 1999 JH100||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29964) 1999 JO100||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29965) 1999 JX102||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29966) 1999 JW103||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29967) 1999 JN104||||15 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29968) 1999 JE106||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29969) 1999 JX109||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29970) 1999 KQ||1999 KQ||16 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (29971) 1999 KT||1999 KT||16 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (29972) 1999 KO11||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29973) 1999 LP7||||12 червня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29974) 1999 LV8||||8 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29975) 1999 LQ32||||8 червня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (29976) 1999 NE9||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29977) 1999 NH11||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29978) 1999 NN13||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29979) 1999 RN83||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 29980 Дуґсаймонс (Dougsimons)||||30 вересня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (29981) 1999 TD10||||3 жовтня 1999||||
|-
| (29982) 1999 TT31||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29983) 1999 VS61||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29984) 1999 VC79||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29985) 1999 VX153||||10 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 29986 Сюнсуке (Shunsuke)||||3 грудня 1999||Обсерваторія Кума Коґен||Акімаса Накамура
|-
| (29987) 1999 XO49||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29988) 1999 XR99||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29989) 1999 XS204||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29990) 1999 XR208||||13 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29991) 2000 AC38||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29992) 2000 AY39||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29993) 2000 AD55||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29994) 2000 AC61||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29995) 2000 AO97||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29996) 2000 AQ97||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29997) 2000 AE127||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29998) 2000 AG137||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29999) 2000 AT137||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30000) 2000 AB138||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

29900